NASCO est un sigle ou une expression qui peut désigner : 
 Nasco, un cépage d'Italie de robe jaune paille; voir à ce sujet Nasco di Cagliari ;
 North Atlantic Salmon Conservation Organization, en français Organisation de conservation du saumon de l'Atlantique nord ;
 , un organisme sans but lucratif qui cherche à développer un système international de transport multimodal en Amérique du Nord ;
 , un chantier naval de San Diego, en Californie, une entité de General Dynamics ;  
  une société de construction nord-amérciaine ;     
 , une fédération de coopératives d’habitation pour les étudiants au Canada et aux États-Unis ;   
 , en français Association nationale des représentants des associations caritatives d'État.

Homonymie d'acronyme